Mandling bezeichnet

 Mandling (Gemeinden Radstadt, Schladming), Ortschaft von Radstadt und Schladming, an der Grenze von Salzburg und der Steiermark
 Mandling (Enns), Nebenfluss der Enns im Land Salzburg bei Filzmoos, mit Kalter und Warmer Mandling als Quellbäche vom Dachstein
 Hohe Mandling, , ein Berg in Niederösterreich
 Vordere Mandling, , ein Berg bei Waldegg, Niederösterreich
 Mandlingpass, ein Talpass zwischen Salzburg und der Steiermark
 Speicherkraftwerk Mandling bei Pichl-Preunegg in der Steiermark